Os vulcões do Peru estão relacionados com o choque das placas Sul-Americana e Nazca. Esta é uma lista do vulcões extintos e ativos do Peru.

Ver também 
 Peru
 Vulcão
 Vulcões no Brasil

Peru
Listas do Peru
.